Dolci su selo u sastavu Grada Orahovice. Nalaze se sjevero-istočno od mjesta Orahovica.

Stanovništvo 

Dolci imaju 286 stanovnika po popisu iz 2011. godine. Od toga je 135 muškaraca i 151 žena.
Većina stanovnika pripada rimokatoličkoj vjeroispovijesti. Manje religija je i pravoslavlje.

Kultura 

U selu se nalazi crkva sv. Martina iz 1884. godine. Crkveni god (kirvaj) slavi se 11. studenog.

U Dolcima djeluje NK "DOŠK", nogometni klub osnovan 1969. godine, a obnovljen 2007.
Svoje domaće utakmice "DOŠK" igra na Igralištu Park u Dolcima.

DVD Dolci okuplja mušku i žensku ekipu djece od 6-12 godina koja sudjeluju na općinskim i županijskim natjecanjima.

Izvor

 CD-rom: "Naselja i stanovništvo RH od 1857-2001. godine", Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2005.

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji